Yuanping ou Yuan-p’ing peut désigner :
 Yuanping, une ville du Shanxi en Chine ;
 Yuanping (74 av. J.-C.), dernière ère de l'empereur Zhaodi des Han.